No Mercy No Fear – drugi, oficjalny mixtape amerykańskiego rapera 50 Centa i zespołu G-Unit. Został umieszczony na 5. miejscu rankingu Top 20 Mixtapes, magazynu XXL.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie źródła.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy 50 Centa
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2002